Hussein, Husayn, Hussain, Husain, är olika sätt att skriva ett vanligt arabiskt namn med latinska bokstäver. Namnet har bland annat burits av:

Husayn ibn Ali, kalifen Alis son.
Hussein ibn Ali, kung av Hijaz (1916-1924).
Zakir Husain, indisk politiker.
Hussain Muhammad Ershad, bangladeshisk politiker.
Kung Hussein av Jordanien, Jordaniens tidigare kung. 
Saddam Hussein, före detta president i Irak.
Taha Husayn, egyptisk författare.
Barack Hussein Obama, före detta amerikansk president.